Се́льское поселе́ние «Село́ Черны́шено» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Село Чернышено» — в Думиничском районе.
 Сельское поселение «Село Чернышено» — в Козельском районе.